Apu steht für:

 Cui Apu, ein chinesischer Pirat, siehe Chui A-poo
 Apu Kumar Roy, fiktive Hauptperson der Apu-Filmtrilogie:
 Apus Weg ins Leben: Auf der Straße, indischer Spielfilm von 1955
 Apus Weg ins Leben: Der Unbesiegbare, indischer Spielfilm von 1957
 Apus Weg ins Leben: Apus Welt, indischer Spielfilm von 1959
 Apu Nahasapeemapetilon, fiktive Person in Die Simpsons, siehe Figuren aus Die Simpsons #Apu Nahasapeemapetilon
 Apu Ollantay, Inka-General, Hauptperson des gleichnamigen Theaterstücks der Quechualiteratur
 diverse Berggottheiten in Peru, siehe Apu (Berggottheit)

APU steht für:

 Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer, ApU ab 1. April 2007, davor Herstellerabgabepreis der Arzneimittelpreisverordnung (HAP)
 Accelerated Processing Unit, Bezeichnung für einen Prozessor mit integrierten Koprozessoren 
 Accumulator Power Unit, eine andere Bezeichnung für Akkumulator
 Air Photographs Unit des Scottish Office. Vorläuferin des Luftbildarchivs National Collection of Aerial Photography
 Air Processing Unit, Bestandteil bei LKW-Bremsanlagen zur Reinigung von Druckluft
 Aliança Povo Unido, einem portugiesischen Wahlbündnis, das von 1978 bis 1987 bestand
 Altpreußische Union, eine unierte evangelische Kirche in einigen preußischen Provinzen, siehe Kirche der Altpreußischen Union
 Asia Pacific University, die Ritsumeikan Asia Pacific University
 Attached Processing Unit, Bestandteil eines Cell-Prozessors 
 Audio Processing Unit, ein Prozessor für Audiosignale, siehe Audiobeschleuniger
 Autonomous Production Unit, autonome Fertigungseinheit in der Arbeitsorganisation, die eigenverantwortlich die Herstellung einer bestimmten Produktgruppe übernimmt
 Auxiliary Power Unit, Hilfstriebwerk, in der Luftfahrt- und Fahrzeugtechnik
 Auxiliary Processor Unit, eine Schnittstelle, um PowerPC-Prozessoren um Co-Prozessor-Module zu erweitern
 Bahnhof Puttgarden (DS100-Code)

APU